Аурифлама:

 Аурифлама — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Аурифлама — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.